Macquarie Group, Australische investeringsbank
Macquarie-eiland, Australisch eiland in de Zuidelijke Oceaan
Macquarie University, universiteit in Sydney, Australië
Macquarie (rivier), Australische rivier
Lachlan Macquarie, een Britse ontdekkingsreiziger

Zie ook
Port Macquarie, Australische plaats
Port Macquarie-Hastings Council, LGA in Australië
City of Lake Macquarie, LGA in Australië
Macquarie Pass, Australisch nationaal park
Paralimnophila (Paralimnophila) macquarie, steltmug
Lake Macquarie Amateur Kampioenschap, golfkampioenschap in Australië